Pedrógão steht für:
 Pedrógão (Vidigueira), Gemeinde in Portugal
 Pedrógão (Torres Novas), Gemeinde in Portugal